Gemeenschapscentrum (Brussel), een Vlaamse culturele instelling in Brussel
Gemeenschapscentrum (Vlaanderen), een sociaal-cultureel centrum beheerd door de gemeente en erkend en gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid